

Pessoas
Key (artista)

Localidades
Keys (Oklahoma)

Desambiguação